Монак — коммуна во Франции, находится в департаменте Приморская Шаранта.
 Монак — коммуна во Франции, находится в департаменте Шаранта.